Impresjonizm – kierunek w kulturze europejskiej i amerykańskiej
 Impresjonizm – impresjonizm w sztuce
 Impresjonizm – impresjonizm w muzyce
 Impresjonizm – impresjonizm w literaturze

Zobacz też  
 Impresjonizm amerykański